Le Plessis je součást názvu více obcí ve Francii:

 Le Plessis-aux-Bois – obec v departementu Seine-et-Marne
 Le Plessis-Belleville – obec v departementu Oise
 Le Plessis-Bouchard – obec v departementu Val-d'Oise
 Le Plessis-Brion – obec v departementu  Oise 
 Le Plessis-Dorin – obec v departementu Loir-et-Cher
 Le Plessis-Feu-Aussoux – obec v departementu Seine-et-Marne
 Le Plessis-Gassot – obec v departementu Val-d'Oise
 Le Plessis-Grammoire – obec v departementu Maine-et-Loire
 Le Plessis-Grimoult – obec v departementu Calvados
 Le Plessis-Grohan – obec v departementu Eure
 Le Plessis-Hébert – obec v departementu  Eure
 Le Plessis-l'Échelle – obec v departementu Loir-et-Cher
 Le Plessis-l'Évêque – obec v departementu Seine-et-Marne
 Le Plessis-Lastelle – obec v departementu Manche
 Le Plessis-Luzarches – obec v departementu  Val-d'Oise
 Le Plessis-Macé – obec v departementu  Maine-et-Loire
 Le Plessis-Pâté – obec v departementu  Essonne
 Le Plessis-Patte-d'Oie – obec v departementu Oise
 Le Plessis-Placy – obec v departementu  Seine-et-Marne
 Le Plessis-Robinson – obec v departementu  Hauts-de-Seine
 Le Plessis-Sainte-Opportune – obec v departementu Eure
 Le Plessis-Trévise – obec v departementu Val-de-Marne
 Tellières-le-Plessis – obec v departementu Orne